Rapar Broadcasting Network, Surinaamse mediaorganisatie met onder meer radiostation Rapar en RBN TV
 Rapar (plaats), plaats in de Indiase staat Gujarat en de